Doras är ett släkte av fiskar. Doras ingår i familjen Doradidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Doras